Väster-Vallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Väster-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (14,6 ha)
Väster-Vallsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (52,2 ha)

Se även
Vallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn